«Прорив» — радянський художній фільм-катастрофа 1986 року.
 Прорив — меморіальний комплекс у Кіровському районі Ленінградської області.
 Прорив — абстрактна стратегічна настільна гра